Primera Guerra Mundial:
 Ofensiva de Silèsia
 Segona Guerra Mundial:
 Operació Ofensiva de la Baixa Silèsia (8 a 24 de febrer de 1945)
 Operació Ofensiva de l'Alta Silèsia 15 a 31 de març de 1945)